Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 9-es jelzésű menetrend szerinti metróvonalak: 

 U9-es metróvonal (Berlin)

Szerpuhovszko-Tyimirjazevszkaja

 9-es metró (Párizs)

 9-es metró (Peking)

 9-es metró (Szöul)